Il doppio del torneo di tennis Taranto Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Alexia Dechaume e Florencia Labat che hanno battuto in finale Laura Golarsa e Ann Grossman 6–2, 7–5.

Teste di serie

 Cathy Caverzasio /  Nathalie Herreman (semifinali)
 Laura Golarsa /  Ann Grossman (finale)

 Alexia Dechaume /  Florencia Labat (campionesse)
 Radka Bobková /  Evgenija Manjukova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taranto Open 1991